Creta puede referirse a:
 Creta, isla del mar Egeo;
 Creta (Periferia), división política de Grecia;
 Creta (roca), una roca caliza;
 Creta (mitología), una ninfa;
 Cretas, municipio de la provincia de Teruel, España.
 Hyundai Creta, vehículo SUV compacto de la marca surcoreana Hyundai.